Burg Auersperg bezeichnet

 Altauersperg, eine Burgruine in Turjak, Ortsteil von Velike Lašče (dt. Großlaschitz) in Slowenien, erster Stammsitz des Adelsgeschlechts der Auersperg
 Burg Auersperg (Turjak), erhaltene größere Burganlage in Turjak, Ortsteil von Velike Lašče (dt. Großlaschitz) in Slowenien, späterer Stammsitz des Adelsgeschlechts der Auersperg
 Burg Aueršperk, eine Burgruine in Tschechien

Siehe auch:

 Burg Auerberg
 Ruine Auersburg auf dem Auersberg